Анна Амелия Матильда Катарина Андерсдоттер (; 30 августа 1987, Энчёпинг, лен Уппсала, Швеция) — шведский политик и избранный депутат Европейского парламента по списку Пиратской партии Швеции на выборах 2009 года.

Биография 
Амелия Андерсдоттер проживала в Лунде и на момент избрания изучала в Лундском университете экономику и испанский язык. С 2007 года по март 2010 года работала международным координатором молодёжной организации Пиратской партии .

Андерсдоттер шла второй в партийном списке после Кристиана Энгстрёма, и полученных голосов было недостаточно для получения мандата в июне 2009 года. Однако она получила право на место в парламенте после вступления в силу Лиссабонского договора, когда Швеция дополнительно приобрела два места в Европарламенте. Так как некоторые страны Евросоюза не избрали дополнительных депутатов сразу, 18 новых депутатов, включая Андерсдоттер, не могли занять места в парламенте немедленно. Официальное вступление в должность состоялось в декабре 2011 года. Андерсдоттер в 21 год стала самым молодым избранным, а в 24 года — самым молодым действующим депутатом Европарламента.

В интервью газете Лундского университета Андерсдоттер заявила, что при избрании предполагает перечислять часть своего депутатского жалования альтерглобалистскому движению ,
издательству  и правозащитной организации «Международная амнистия».

В ожидании вступления в должность, Андерсдоттер переехала в Бельгию, где работает по вопросам Пиратской партии и готовится к работе в составе Европарламента. Среди вопросов, на которые Андерсдоттер планирует сфокусировать свою работу в парламенте — увеличение конкуренции в области телекоммуникаций. Среди главных проблем в этой области депутат называет недостаточный контроль над вертикально интегрированными телекоммуникационными компаниями. Андерсдоттер активно выступала против Торгового соглашения по борьбе с контрафакцией.

См. также 
 Пиратская партия Швеции

Примечания

Ссылки 

 Блог Амелии Андерсдоттер
 Официальный сайт, Официальный сайт 

Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента от Швеции
Женщины-политики Швеции
Активисты реформы интеллектуальной собственности